Джей-лига 2009 Дивизион 2 — 38-й сезон второй по значимости футбольной лиги и 11-й сезон второго дивизиона Джей-лиги. Начался чемпионат 7 марта и завершился 5 декабря 2009 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Команды, вышедшие или выбывшие в Дивизион 2 сезона 2009 
Следующие клубы вышли в Дивизион 2 из Футбольной лиги:
 Фаджиано Окаяма
 Каталле Тояма
 Тотиги

Следующие клубы выбыли в Дивизион 2 из Дивизиона 1:
 Консадоле Саппоро
 Токио Верди

Клубы, покинувшие Дивизион 2 перед сезоном 2009 
Следующие клубы вышли в Дивизион 1 из Дивизиона 2:
 Санфречче Хиросима
 Монтедио Ямагата

Команды

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Джей-лиги

Япония
2009
Спорт в Японии в 2009 году